Jaborandiense – abitanti di Jaborandi (Bahia)
Jaborandiense – abitanti di Jaborandi (San Paolo)